The Antidote — шестой студийный альбом португальской готик-метал группы Moonspell, вышедший в 2003 году, последний альбом, записанный в сотрудничестве с лейблом Century Media Records.

Критики оценили The Antidote как новый шаг постоянно развивающейся и эволюционирующей группы. На альбоме чередуются тяжёлые, близкие к дэт-металу композиции, исполненные гроулингом, мелодичные гитарные риффы и атмосферные композиции, насыщенные клавишными.

В записи в качестве приглашённого бас-гитариста принял участие Никлас Этелявуори () — музыкант из финской группы Amorphis.

До выхода альбома, 28 июля 2003 года, был выпущен сингл «Everything Invaded». Кроме одноимённой песни на него попали «Crystal Gazing» и невошедшая в альбом The Darkening.

Список композиций

Участники записи 
 Фернанду Рибейру — вокал
 Рикарду Аморим — гитара
 Педру Пайшан — клавишные, семплы, гитара
 Мигел Гашпар — ударные

Приглашённые участники 
 Никлас Этелявуори — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Дискография Moonspell на официальном сайте

Альбомы Moonspell
Альбомы Century Media Records